Transit kan henvise til flere forskellige ting. Følgende er en liste over mulige opslag:
 Ford Transit er en bilmodel fra Ford.
 Jonckheere Transit er en busmodel fra VDL Jonckheere.
 Transit (bog) er Søren Damms debutroman.
 Transit (ungdomsprogram) var et tv-ungdomsprogram sendt i begyndelsen af 90erne på DR1.
 Transithandel.
 Transitland.
 Transit (astronomi) – et himmellegemes passage foran skiven af et andet.
 Transit (film fra 2010) – dansk kortfilm fra 2010 instrueret af Johann Eivind Dammert og Jesper Holm Pedersen
 Transit (film fra 2015) – dansk kortfilm fra 2015 instrueret af William Rudbeck Lindhardt.